Martinovići (Glina)
 Martinovići (Župa Dubrovačka)